Бургоондо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Население — 1279 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Burgohondo

Муниципалитеты Авилы